O Grenoble Foot 38 é um clube de futebol francês, sediado na cidade de Grenoble, originado da fusão de dois clubes, Olympique Grenoble Isère e Norcap Grenoble, em 1997. O ano de fundação, porém, é considerado o mesmo do seu clube de origem, 1892.

O estádio do clube é o Stade des Alpes, que tem capacidade de 20.068 lugares. Suas maiores conquistas são o bicampeonato da segunda divisão e ainda um título da terceira e outro da quarta divisões, assim como dois campeonatos de França Ligue1.

Desde a fusão que deu origem ao atual clube, o Grenoble vive uma ascensão em sua história, conseguindo sucessivos acessos no país, até conseguir, pela primeira vez, disputar a primeira divisão por dois anos consecutivos, em 2008-09 e 2009-10. Na segunda temporada, porém, sucumbiu à força da elite do futebol francês e foi rebaixado.
Porem voltou esta época há 2Liga Francesa.2018-2019

História 
Passou a absoluta maior parte de sua história nas divisões inferiores do futebol francês, conseguindo apenas duas participações na primeira divisão, com dois títulos da segunda divisão, em 1959-60 e 1961-62.

Em 1997, após uma fusão com o Norcap Grenoble e mais uma mudança de nome do clube, se reestruturou e conseguiu consecutivos acessos, até chegar à Ligue 1 em 2008-09, permanecendo na mesma para a temporada seguinte. Porém, foi rebaixado nesse seu segundo ano na elite.

Falência
Logo após o rebaixamento, o Grenoble entrou em uma grave crise financeira, possuindo um déficit de 3,8 milhões de euros e uma dívida de 1,2 milhão no início de 2011.

Como consequência o clube entrou em processo de quebra administrativa, consumada em 4 de julho com o rebaixamento à CFA-2. Além de ter entrado em falência após ação do Tribunal de Comércio de Grenoble, perdeu a licença profissional e vários de seus jogadores foram dispensados. Apenas o Stade des Alpes, onde o Grenoble manda suas partidas, é o resquício da fase profissional do clube.

Nomes do Grenoble através do tempo 
Football Club de Grenoble 1892 (1892-1977)
Football Club Association Sportive de Grenoble (1977-1984)
Football Club de Grenoble Dauphiné (1984-1990)
Football Club de Grenoble Isère (1990-1992)
Football Club de Grenoble Jojo Isère (1992-1993)
Olympique Grenoble Isère (1993-1997)
Grenoble Foot 38 (1997-atualmente)

Títulos 
 Campeonato Francês – Segunda Divisão: 2
(1959-60, 1961-62)

 Campeonato Francês – Terceira Divisão: 1
(2000-01)

 Campeonato Francês – Quarta Divisão: 1
(1998-99)

 Campeonato Francês – Primeira Divisão: 2
(1949-50, 1951-52)

Ligações externas 
 

 
Clubes de futebol fundados em 1892
Fundações na França em 1892